Лига Минейро 2014, или Чемпионат штата Минас-Жерайс по футболу 2014 () — 100-й сезон высшего футбольного дивизиона штата Минас-Жерайс, который организовывается Футбольной федерацией штата Минас-Жерайс (ФМФ).

Формат

Первый этап 
Турнир разыгрывается между 12-ю командами и состоит из одного круга, то есть каждая команда играет с каждой один раз. Четыре лучшие команды выходят в финальный этап, а две худшие — выбывают в Серию B (Модуль II) 2015. Лучшая из команд, не участвующих в Серии A, Серии B и Серии C чемпионата Бразилии, получает право участвовать в Серии D 2014.

Три лучшие команды по итогам первого этапа, а также обладатель Кубка штата Минас-Жерайс, получают право участвовать в Кубке Бразилии 2015. Если одна из них гарантировала себе участие в Кубке Либертадорес 2015, то её место занимает 4-я команда, и так далее, в зависимости от освободившихся мест.

Критерии определения положения команд в случае равенства очков 
В случае равенства очков между двумя или более командами, положение этих команд определяется по следующим критериям в следующем порядке:
 Количество побед;
 Рзаница забитых и пропущенных голов;
 Количество забитых голов;
 Количество красных карточек;
 Количество жёлтых карточек;
 Жеребьёвка.

Финальный этап 
Финальный этап разыгрывается по олимпийской системе и включает в себя полуфинал и финал, которые состоят из одного двух матчей — дома и в гостях. Команда, забившая по сумме двух матчей большее количество голов, становится победителем пары. В случае одинакового количества голов у обеих команд по сумме двух матчей решающим критерием становится результат команд в первом этапе.

Участники

Первый этап

Финальный этап

Сетка плей-офф 

* Побеждает как лучшая команда первого этапа.

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 23 марта, ответные — 30 марта.

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

Победитель

Общая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Federação Mineira de Futebol 
 Сайт КБФ
 Русскоязычный сайт по клубному футболу Бразилии

Лига Минейро